Департамент таможенных сборов — орган управления таможенным делом и карантинной частью в Российской Империи c 26 октября 1864 по 29 июня 1918.

История 

Первое правительственное учреждение по делам торговли, Коммерц-коллегия, было создано Петром Первым в 1715 и просуществовало до 1810 года.

В 1802 учреждены министерства. Коммерц-коллегия подчинена Министерству Коммерции.

В 1810 Коммерц-Колегия была подчинена Министру Финансов в связи с передачей дел Министерства Коммерции в Министерство Финансов и Министерство внутренних дел.

23 сентября 1811 - создания Временного Департамента Коммерц-Коллегии. Временный Департамент принял дела из Департамента Министерства Коммерции и из Коллегии.

25 октября 1811 открылся Департамент Внешней Торговли Министерства Финансов. Временный Департамент Коммерц-Коллегии упразднен в 1823-1829 годах.

Орган образован 26 октября 1864 переименованием Департамента внешней торговли в связи с передачей в Департамент торговли и мануфактур всех дел по внешней торговле (Отделения внешних торговых сношений).

B годы Первой мировой войны на департамент были возложены разработка и наблюдение за проведением мероприятий, связанных с запрещением вывоза товаров за границу в связи с войной — Междуведомственное совещание при Департаменте таможенных сборов для обсуждения вопросов, связанных с запрещением вывоза товаров за границу в связи с войной (октябрь—декабрь 1916).

B 1917 в составе департамента было создано Особое делопроизводство по вывозу разных товаров за границу.

Реорганизован в Главное управление таможенного контроля в ведении Народного комиссариата торговли и промышленности.

Структура

Таможенные округа 
Округа Таможенного департамента Министерства финансов, по наблюдению границы Империи:

Кроме того, ряд таможенных учреждений находился вне округов, в том числе в Средней Азии, в Сибири, в Приморском и Приамурском крае.

Список директоров 
 кн. Дмитрий Александрович Оболенский (с 26 октября 1864 по 3 марта 1870)
 Фёдор Густавович Тернер (с 3 марта 1870 по 16 октября 1870)
 Николай Александрович Качалов (с 16 октября 1870 по 12 февраля 1882)
 Лев Фёдорович Тухолка (с 12 февраля 1882 по 16 марта 1894)
 Николай Иванович Белюстин (с 18 марта 1894 по 1908)
 Сергей Дмитриевич Ган (с 21 июня 1908 по 10 февраля 1914)
 Сергей Андреевич Шателен (с 3 марта 1914 по 7 октября1916)
 Сергей Александрович Гринвальд (с 17 октября 1916 по 1917)

Примечания

Литература

См. также 
 Отдельный корпус пограничной стражи

Ссылки 

 145 лет со дня образования Департамента таможенных сборов
 Департамент таможенных сборов 26.10.1864-29.06.1918
 Пограничная стража Российской империи

Министерство финансов Российской империи
Таможенные органы России
История таможенного дела